Ali Aliu ist der Name folgender Personen:

* Ali Aliu (Politiker) (1924–2010), kosovarischer Politiker und Schriftsteller 
 Ali Aliu (Literaturwissenschaftler) (* 1934), mazedonischer Literaturwissenschaftler